Лапландия може да се отнася за:
 Лапландия, историко-географска област в Северна Европа
 Лапландия (Финландия), провинция на Финландия
 Лапландия (Швеция), историческа провинция на Швеция